Berger House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Berger House (Jonesboro, Arkansas), NRHP-ID 96001272
 Berger House (Abilene, Kansas), NRHP-ID 07000606